Нарбаев — фамилия.
 Нарбаев, Абляш Нарбаевич (1913—1963) — председатель колхоза имени Абая, Герой Социалистического Труда (1957).
 Нарбаев, Бекжасар Нарибаевич (род. 1943) — посол Казахстана в Пакистане (1999—2003)
 Нарбаев, Каныбек Жайчиевич (род. 1959) — кыргызский архитектор, директор Государственного агентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Правительстве КР (2008—2013).

Нарбаева 
 Нарбаева, Танзила Камаловна (род. 1956) — председательница Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан (с 21 июня 2019 года).